Dampfmotorwagen steht für:
 
 Dampfwagen, mit Dampf betriebener Kraftwagen
 Dampftriebwagen, mit einer Dampfmaschine angetriebenes Triebfahrzeug der Eisenbahn